Claus Jørgensen kan henvie til

 Claus Jørgensen (kapgænger), en dansk kapgænger
 Claus Jørgensen (pianist), en dansk pianist